Volvo Cross Country odnosi się do kilku modeli sprzedawanych w specjalnych wersjach pod nazwą Cross Country:
 Volvo C202
 Volvo serii 3 (C303, C304, C306)
 Volvo V40 (2012)
 Volvo XC70
 Volvo XC90

Cross Country